Gili kan verwijzen naar:

Gili (mentalist), het pseudoniem van een Vlaamse mentalist
Gili (dialect), een dialect van het Bana
Gili-eilanden, groep vulkanische atollen bij Lombok, Indonesië